Трине Дюрхольм (; род. 15 апреля 1972, Оденсе, Дания) — датская актриса и певица. Дюрхольм начала музыкальную карьеру в возрасте 8 лет с оркестром Оденсе, а стала известна в 1987 году, заняв 3-е место в отборочном туре на участие в «Евровидении». В том же году вышел её первый альбом Danse i Måneskin. Всего за свою карьеру Дюрхольм записала пять альбомов.

В 1990 году Дюрхольм дебютировала в кино, снявшись в фильме . За эту роль актриса удостоилась главной кинематографической премии Дании «Бодиль». После Дюрхольм ещё шесть раз получала «Бодиль», а также пять раз была на неё номинирована. В 2016 году была удостоена премии «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль за работу в фильме «Коммуна».

Биография 
Трине Дюрхольм родилась 15 апреля 1972 года в Оденсе, Дания. В возрасте 8 лет она начала выступать с оркестром Оденсе. В 1987 году, в возрасте 14 лет, Дюрхольм приняла участие в отборочном туре на участие в «Евровидении», где исполнила песню «Danse i Måneskin». Певица заняла 3-е место. В том же году она выпустила свой дебютный альбом Danse i Måneskin.

В 1990 году состоялся дебют Дюрхольм в кино: она исполнила ведущую роль в подростковой драме . За эту работу 17-летняя актриса удостоилась главной кинематографической премии Дании «Бодил». После этого Дюрхольм появилась в таких картинах, как , «В Китае едят собак» и . В 2003 году актриса была номинирована на премию «Роберт» за игру в фильме «Точка зрения». Следующей успешной работой Трине стала роль в драме «В твоих руках», рассказывающей об отношениях тюремного священника Анны, долгое время безуспешно пытающейся забеременеть, и преступницы Кейт. Дюрхольм, сыгравшая Кейт, получила премии «Бодил», «Роберт» и .

В 2004 году вышел мини-альбом Дюрхольм , содержащий три композиции, написанные для одноимённого телешоу. Пластинка занимала 1-е место в датском хит-параде «Tracklisten» более 62 недель.

В 2005 и 2006 годах Дюрхольм дважды подряд была удостоена «Бодил» за роли в фильмах  и «Мыло». Следующие два года она номинировалась на статуэтку «Бодил» за работы в картинах  и , но в конечном итоге уступала другим исполнительницам.

В 2010 году Дюрхольм исполнила ведущую роль в оскароносной картине «Месть», за которую удостоилась премий «Бодил» и «Роберт». В 2012 году Дюрхольм снялась в картине «Королевский роман», где воплотила образ королевы Юлианы Марии Брауншвейг-Вольфенбюттельской. «Королевский роман» был положительно встречен критиками и номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

За «Королевским романом» последовала главная роль в романтической комедии «Любовь – это всё, что тебе нужно», срежиссированной Сюзанной Бир. Партнёром Дюрхольм в фильме был известный актёр Пирс Броснан. Согласно интервью Трине, в начале съёмок она чувствовала себя несколько скованно в совместных с ним сценах, но быстро раскрепостилась. В 2013 году Дюрхольм появилась в картине «3096 дней», основанной на истории австрийской девушки Наташи Кампуш, похищенной в возрасте десяти лет Вольфгангом Приклопилем и проведшей в заточении более 8 лет. Дюрхольм исполнила роль матери Наташи Бригитты Сирни.

В 2014 году вошла в состав жюри 64-го Берлинского кинофестиваля.

Личная жизнь 
Трине Дюрхольм замужем за датским театральным режиссёром и хореографом , они воспитывают сына. По словам Дюрхольм, материнство не мешает её актёрской карьере.

Дискография 
 1987: Danse i Måneskin
 1988: Blå & Hvide Striber
 1988: Et Frossent Ojeblik
 2004: Mr. Nice Guy
 2005: Den Store Day

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Авторы-исполнители Дании
Дети-актёры Дании
Актёры озвучивания Дании
Дети-певцы
Музыканты по алфавиту
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты премии «Бодиль»